Рокишкское районное самоуправление (, до 1995 — Роки́шкский райо́н) — муниципальное образование в Паневежском уезде Литвы.

История 
Рокишкский район образован в 1950 году.

23 января 1959 года к Рокишкскому району были присоединены город Обяляй, Александравельский, Антаношский, Аудронский, Барткишкский, Бунюшкский, Кайрельский, Кряунайский, Лукштайский, Скемайский и Ужукряунский сельсоветы упразднённого Обяльского района. 7 декабря 1959 года к Рокишскому району была присоединена часть территории упразднённого Дусетского района, а 31 марта 1962 года — Пандельский район.

В 1995 году Рокишкский район пребразован в Рокишкское районное самоуправление.

Население 

По месту жительства:
 Городское — 21 184 (49,94 %)
 Сельское — 21 237 (50,06 %)

По половому признаку:
 Мужчины — 19 912 (46,94 %)
 Женщины — 22 509 (53,06 %)

По вероисповеданию:
 Католики — 34 314 (94,72 %)
 Староверы — 1 215 (3,35 %)
 Православные — 546 (1,51 %)
 Другие менее 0,5 %

По национальности:
 Литовцы — 39 197 (92,40 %)
 Русские — 2 640 (6,22 %)
 Другие менее 0,5 %

Населенные пункты 
 3 города — Обеляй, Панделис и Рокишкис;
 9 местечек — Чядасай, Дуокишкис, Юодупе, Южинтай, Камаяй, Панямунелис, Панямунис, Салос и Сувайнишкис;
 689 деревень.

Численность населения (2001):
 Рокишкис — 16 746
 Юодупе — 2 043
 Каволишкис — 1 428
 Обеляй — 1 371
 Панделис — 1 024
 Камаяй — 681
 Скемай — 678
 Байорай — 671
 Панямунелис — 646
 Лайбгаляй — 503

Староства 
Район включает 10 староств:
 Юодупское (; Юодупе)
 Южинтайское (; Южинтай)
 Камаяйское (; Камаяй)
 Казлишское (; Казлишкис)
 Кряунское (; Кряунос)
 Обяляйское (; Обяляй)
 Пандельское (; Панделис)
 Панямунельское (; Панямунелис)
 Рокишкское сельское (; Рокишкис)
 Рокишкское городское (; Рокишкис)

Известные уроженцы 
 Булавас, Йонас (; (1903—1984) — литовский агроном селекционер, заслуженный деятель науки Литовской ССР (1965);
 Булавас, Юозас (; 1909—1995) — литовский правовед, государственный и общественный деятель, ректор Вильнюсского университета (1956—1958).

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Рокишкский район